Wharram ist der Familienname folgender Personen:

 James Wharram (1928–2021), britischer Pionier im Katamaranbau
 Kenny Wharram (1933–2017), kanadischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Wharram Percy, aufgegebene Siedlung in Nort-Yorkshire, England
 Wharram-le-Street, Civil parish und Ort in North-Yorkshire, England